

Astronomia 
 (3409) Abràmov, asteroide

Onomàstica

A 
 Abram Abràmov
Abram Ismàilevitx Abràmov (1901–1938), polític soviètic
Abram Boríssovitx Abràmov (1958–), director de fotografia rus
 Aleksandr Abràmov
Aleksandr Aleksàndrovitx Abràmov
Aleksandr Aleksàndrovitx Abràmov (1926–), matemàtic soviètic i rus, professor de l'Institut de Física i Tecnologia de Moscou
Aleksandr Aleksàndrovitx Abràmov (1973–), sacerdot de l'Església Ortodoxa Russa
Aleksandr Alekséievitx Abràmov (1904–1977), polític soviètic
Aleksandr Grigórievitx Abràmov (1959–), magnat de la indústria rus
Aleksandr Dmítrievitx Abràmov (1892–1968), polític soviètic
Aleksandr Iúrievitx Abràmov (1963–), sacerdot de l'Església Ortodoxa Russa
Aleksandr Ivànovitx Abràmov
Aleksandr Ivànovitx Abràmov (1900–1985), escriptor, guionista i periodista soviètic
Aleksandr Ivànovitx Abràmov (1900–1982), crític de ballet soviètic conegut amb el pseudònim de Truvit
Aleksandr Konstantínovitx Abràmov (1836–1886), general de l'imperi Rus
Aleksandr Kuzmín Abràmov (1913–1993), entrenador de futbol rus
 Aleksandr Lazarévitx Abràmov-Mírov (1895–1937), líder del servei d'intel·ligència soviètic
Aleksandr Mikhàilovitx Abràmov (1946–), pedagog rus
Aleksandr Mironóvitx Abràmov (1872–1941), militar soviètic
Aleksandr Nikítitx Abràmov (1905–1973), diplomàtic soviètic
Aleksandr Serguéievitx Abràmov (1957–), polític rus
Aleksandr Vassílievitx Abràmov (1887–1924), poeta de l'edat de plata de la literatura russa conegut amb el pseudònim de Xiriàievets
 Aleksei AbràmovAleksei Guennàdievitx Abràmov (1988–), futbolista rusAleksei Serguéievitx Abràmov (1906–1955), Heroi del Treball Socialista i director del MosNIILAleksei Vladímirovitx Abràmov (1979–), cap de l'Agència Federal per a la Regulació Tècnica i la Metrologia
 Anatoli AbràmovAnatoli Mikhàilovitx Abràmov (1917–2005), poeta i científic literari sovièticAnatoli Serguéievitx Abràmov (1955–), músic i actor de teatre rusAnatoli Vassílievitx Abràmov (1915–1983), actor i Artista del Poble de la República Socialista Federada Soviètica de Rússia
 Andrei AbràmovAndrei Serguéievitx Abràmov (1951–), pintor rusAndrei Vassílievitx Abràmov (1935–1995), boxejador soviètic
 Afanassi Nésterovitx Abràmov (1906–1955), Heroi de la Unió Soviètica

 B 
 Borís AbràmovBorís Alekséievitx Abràmov (1936–2012), coronel i Pilot de Proves Distingit de la Unió SovièticaBorís Nikolàievitx Abràmov (1897–1972), deixeble de Nikolai RérikhBorís Pétrovitx Abràmov (1926–1973), Heroi del Treball Socialista

 F 
 Fiódor AbràmovFiódor Aleksàndrovitx Abràmov (1920–1983), novel·lista sovièticFiódor Fiódorovitx Abràmov (1871–1963), militar soviètic

 G 
 Grigori Grigórievitx Abràmov (1918–), polític soviètic
 Guennadi Mikhàilovitx Abràmov (1939–), ballarí i coreògraf rus
 Gueorgui Andréievitx Abràmov (1903–1966), cantant soviètic

 I 
 Iàkov AbràmovIàkov Abramóvitx Abràmov (1873–1934), diputat a la Duma Estatal de l'Imperi RusIàkov Vassílievitx Abràmov (1858–1906), autor i periodista rus
 Ievda Abràmov (1948–), diputat al Parlament de l'Azerbaidjan
 Ievgueni Iúrievitx Abràmov (1970–), primer director general de l'Companyia d'Energia de Norilsk i Taimir i director general de l'empresa Quadra
 Ilià Vassílievitx Abràmov (1922–1946), sapador i Heroi de la Unió Soviètica
 Ióssif Iemeliànovitx Abràmov (1777–1841), capità de primer rang de la Marina Russa
 Issai Abramóvitx Abràmov (?), Heroi del Treball Socialista
 Iuri Andréievitx Abràmov (1936–2001), economista soviètic i rus
 Ivan AbràmovIvan Dmítrievitx Abràmov (1917–1979), pintor soviètic membre de la Unió d'Artistes de LeningradIvan Ivànovitx AbràmovIvan Ivànovitx Abràmov (1915–?), actor sovièticIvan Ivànovitx Abràmov (1912–1990), briòleg sovièticIvan Mikhàilavitx Abràmov (1955–1918), economista bielorúsIvan Nikolàievitx AbràmovIvan Nikolàievitx Abràmov (1884–?), micòleg, fitopatòleg i agrònomIvan Nikolàievitx Abràmov (?), cap de policia sovièticIvan Nikolàievitx Abràmov (1978–), polític rus i diputat del Partit Liberal Democràtic de RússiaIvan Vassílievitx Abràmov (1916–2002), escriptor soviètic

 K 
 Karlèn Vadímovitx Abràmov (1987–2008), futbolista armeni
 Kiam Alimbékovitx Abràmov (1897–1938), polític soviètic
 Konstantín AbràmovKonstantín Gueórguievitx Abràmov (1883–1961), zoòleg sovièticKonstantín Kírikovitx Abràmov (1906–1952), militar soviètic i Heroi de la Unió SovièticaKonstantín Nikolàievitx Abràmov (1912–1998), militar soviètic i Heroi de la Unió Soviètica
 Kuzmà Grigórievitx Abràmov (1914–2008), escriptor soviètic

 L 
 Lev AbràmovLev Ioakhímovitx Abràmov (1911–2004), escaquista sovièticLev Nikolàievitx Abràmov (1937–1998), enginyer d'armes nuclears sovièticLev Solomónovitx Abràmov (1919–?), geògraf
 Leonid Grigórievitx Abràmov (1954–), diplomàtic rus

 M 
 Mark Aleksàndrovitx Abràmov (1913–1994), dibuixant i caricaturista soviètic
 Mikhaïl AbràmovMikhaïl Boríssovitx Abràmov (1956–), contraalmirallMikhaïl Iegórovitx Abràmov (1912–1967), militar sovièticMikhaïl Leopóldovitx Abràmov (1956–), almirall us

 N 
 Nikolai AbràmovNikolai Aleksàndrovitx Abràmov (1984–2011), futbolista rusNikolai Aleksàndrovitx Abràmov (1924–1976), Heroi de la Unió SovièticaNikolai Alekséievitx AbràmovNikolai Alekséievitx Abràmov (1812–1870), etnògraf rusNikolai Alekséievitx Abràmov (1930–1999), pintor rusNikolai Fiódorovitx Abràmov (1909–1943), espia sovièticNikolai Ivànovitx AbràmovNikolai Ivànovitx Abràmov (1876–1944), bisbe ortodoxNikolai Ivànovitx Abràmov (1950–2005), futbolista sovièticNikolai Matvéievitx AbràmovNikolai Matvéievitx Abràmov (1900–1961), membre de la Unió d'Artistes de l'URSSNikolai Matvéievitx Abràmov (1876–1949), enginyer rusNikolai Nikolàievitx AbràmovNikolai Nikolàievitx Abràmov (1950–), artista rusNikolai Nikolàievitx Abràmov (1901–197?), científic soviètic especialitzat en recursos hídricsNikolai Óssipovitx Abràmov (1897–1964), contraalmirall sovièticNikolai Prokólievitx Abràmov, general major de les Forces Aèries (1943)Nikolai Vartànovitx Abràmov (1930–2011), empresari rusNikolai Vassílievitx Abràmov, general major de l'Exèrcit RoigNikolai Víktorovitx Abràmov (1961–2016), periodista i poeta en llengua vepse

 O 
 Oleg AbràmovOleg Boríssovitx Abràmov (1939–), actor de teatre i Artista Distingit de la Federació RussaOleg Konstantínovitx Abràmov (1961–), filòsof de la teoria de la innovació

 P 
 Pàvel AbràmovPàvel Serguéievitx Abràmov (1979–), jugador de voleibol rusPàvel Deméntievitx Abràmov, Heroi del Treball Socialista (1949)
 Piotr AbràmovPiotr Aleksàndrovitx Abràmov (1923–1983), Heroi de la Unió SovièticaPiotr Petróvitx Abràmov (1915–2007), Heroi de la Unió SovièticaPiotr Valérievitx Abràmov (1978–), actor de teatre i cinema rus

 S 
 Serguei AbràmovSerguei Aleksàndrovitx Abràmov (1944–), periodista i autor de ciència-ficció rusSerguei Alekséievitx Abràmov (1990–), jugador de futbol sala rusSerguei Boríssovitx Abràmov (1972–), polític rusSerguei Mikhàilovitx AbràmovSerguei Mikhàilovitx Abràmov (1867–?), militar rusSerguei Mikhàilovitx Abràmov (1957–), físic i matemàtic rusSerguei Mikhàilovitx Abràmov (1967–), jugador i entrenador d'hoquei sobre gel rusSerguei Naúmovitx Abràmov (1915–1965), jurista soviètic, rector de la Universitat Estatal de Dret dels UralsSerguei Semiónovitx Abràmov (1875–1945), bacteriòleg sovièticSerguei Víktorovitx Abràmov (1971–), emprenedor rus

 T 
 Tíkhon Porfírievitx Abràmov (1901–1991), Heroi de la Unió Soviètica

 V 
 Vadim AbràmovVadim Aleksàndrovitx Abràmov (1980–), presentador, estilista i discjòquei ucraïnorúsVadim Karlénovitx Abràmov (1962–), futbolista i entrenador de futbol armeniorúsVadim Pétrovitx Abràmov, director d'orquestra i Artista del Poble de la Federació Russa
 Valentín Alekséievitx Abràmov (1922–1976), actor i Artista del Poble de la República Socialista Federada Soviètica de Rússia
 Vassili AbràmovVassili Leóntievitx Abràmov (1894–1982), militar sovièticVassili Semiónovitx Abràmov (1873–1937), membre del Partit Social-RevolucionariVassili Semiónovitx Abràmov (1904–1968), químic orgànic soviètic
 Viatxeslav Volodímirovitx Abràmov (1948–), cap del Servei d'Intel·ligència Exterior d'Ucraïna
 Víktor AbràmovVíktor Emmanuílovitx Abràmov (1947–), pianista i Artista del Poble de la Federació RussaVíktor Ivànovitx Abràmov, militar sovièticVíktor Semiónovitx Abràmov (1956–), diputat a la Duma Estatal
 Vitali AbràmovVitali Abràmov, director de fotografiaVitali Serguéievitx Abràmov (1974–), futbolista russokazakh
 Vladímir AbràmovVladímir Fiódorovitx Abràmov (1921–1985), militar sovièticVladímir Nikítovitx Abràmov (1920–1994), militar sovièticVladímir Nikíforovitx Abràmov (1920–1994), militar soviètic i Heroi de la Unió SovièticaVladímir Nikolàievitx AbràmovVladímir Nikolàievitx Abràmov (1949–), futbolista sovièticVladímir Nikolàievitx Abràmov (1956–), agent esportiu rus

 X 
 Xetiel Semiónovitx Abràmov (1918–2004), Heroi de la Unió Soviètica

 Z 
 Zalman Abràmov (1908–1997), polític israelià

 Topònims 
 Abràmov (districte de Mikhàilov) (Rússia)
 Abràmov (districte de Pal·làssov) (Rússia)
 Abràmov (Khakàssia), aül de Khakàssia (Rússia)
 Abràmov Iar, poble desaparegut d'Ucraïna, conegut en ucraïnès com a Abràmiv Iar Abràmov Klin''', poble rus destruït pels alemanys durant la Segona Guerra Mundial

Vegeu també 
 Abramian
 Abràmova
 Abramóvitx
 Abràmtsev